Super Hits è il nome di diverse raccolte:
Super Hits – Big Audio Dynamite
Super Hits – Alice Cooper
Super Hits – Miles Davis
Super Hits – Europe
Super Hits – Marvin Gaye
Super Hits – The Highwaymen
Super Hits – Janis Joplin
Super Hits – Quiet Riot
Super Hits – Charlie Daniels
Super Hits – Ted Nugent
Super Hits – Toto
Super Hits – The Outfield